L'équipe du Maroc de football est la sélection régionale de football représentant la Ligue du Maroc de Football Association, ligue régionale de la Fédération française de football, active de 1922 à 1957.

Histoire 
La sélection du Maroc composée des meilleurs joueurs des championnats de la LMFA fut créée en 1922. Son premier match l'opposa à l’équipe d'Oran, en  et se termina sur le score de 1-0 en faveur des marocains. Cette sélection composée des joueurs locaux et internationaux disputa plusieurs matchs la plupart face aux autres sélections maghrébines, ainsi que des équipes étrangers.

Le , cette sélection s'est fait inclinée devant la sélection d'Autriche sur le score de 5 buts face à 2 à Casablanca.

Le , la sélection accueille l’équipe B de France à Casablanca et finit par se l'a faire battre sur le score de 4-2.

Elle a participé au Tournoi Inter-ligues de l'ULNAF,  qui l'opposait aux autres sélections nord-africaines que sont celle de Tunisie, d'Alger, d'Oran ainsi que de Constantine. Elle a fait des bons résultats, étant sacré plusieurs fois vainqueur, en 1947, 1948 et 1949. Le , le Maroc bat la sélection d'Oran par 5-0, ainsi qu'en 1950 ils ont fait un match nul contre la sélection de la ligue d'Alger sur le score de zéro partout à Alger. À l'édition de 1951, la sélection marocaine arrive à battre la sélection de Algeroise sur le score de deux buts à un à Alger.

Le Maroc avait dans cette époque deux sélections, la sélection « A » et la sélection « B », dont chaque année la LMFA  dans les journaux.

Palmarès 
 Inter-ligues Maroc-Oranie (2)
 Vainqueur : 1922, 1936
 Finaliste : 1935, 1938, 1939, 1952

 Tournoi Inter-ligues de l'ULNAF (3)
 Vainqueur : 1947, 1948, 1949
 Finaliste : 1938, 1942, 1945
 Troisième : 1950
 Quatrième : 1946

Notes et références 
Références

Notes

Football au Maroc